Холандија је на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017. одржаном у Лондону од 4. до 13. августа, учествовала шеснаести пут, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Холандије представљало је 21 такмичара (10 мушкараца и 11 жена) у 17 (8 мушких и 9 женских) дисциплина.,

На овом првенству Холандија је по броју освојених медаља делила 15. место са 4 медаље (1 златна и 3 бронзане). У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Холандија је са 10 учесника у финалу заузела 11. место са 40 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Тијмен Куперс — 800 м
 Ричард Дума — 1.500 м
 Ђовани Кодрингтон — 4 × 100 м
 Хенсли Паулина — 4 × 100 м
 Лимарвин Боневасија — 4 × 100 м
 Taymir Burnet — 4 × 100 м
 Мено Влон — Скок мотком
 Ерик Каде — Бацање диска
 Елко Синтниколас — Десетобој
 Питер Браун — Десетобој

 Жене:
 Дафне Схиперс — 100 м, 200 м, 4 × 100 м
 Наоми Седнеј — 100 м, 4 × 100 м
 Џамил Самјуел — 100 м, 4 × 100 м
 Лисан де Вите — 400 м
 Сане Верстеген — 800 м
 Сифан Хасан — 1.500 м, 5.000 м
 Сузан Круминс — 5.000 м, 10.000 м
 Шарона Бакер — 100 м препоне
 Ефје Бонс — 100 м препоне
 Теса Ван Схаген — 4 × 100 м 
 Мадиеа Гафор — 4 × 100 м
 Мелиса Букелман — Бацање кугле
 Надин Висер — Седмобој, 100 м препоне
 Надин Брурсен — Седмобој
 Аноук Ветер — Седмобој

Освајачи медаља (4)

Злато (1) 
 Дафне Схиперс — 200 м

Бронза (3) 
 Дафне Схиперс — 100 м
 Сифан Хасан — 5.000 м
 Анаук Ветер — Седмобој

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017.
 Званични сајт ИААФа

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017.
Холандија на Светском првенству у атлетици на отвореном